Przybylski ist der Familienname folgender Personen: 

 Andrzej Przybylski (* 1964), polnischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Częstochowa
 Bronisław Kazimierz Przybylski (1941–2011), polnischer Komponist und Musikpädagoge

 Rafał Przybylski (* 1991), polnischer Handballspieler
 Ryszard Przybylski (1928–2016), polnischer Essayist, Literaturhistoriker und Übersetzer
 Valentin Przybylski (1906–nach 1945), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Przybylska
 Przybilski